Сэмюель Бергер (; 25 декабря 1884, Чикаго — 23 февраля 1925, Сан-Франциско) — американский боксёр, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Бергер соревновался только тяжёлом весе, свыше 71,7 кг. Выиграв полуфинал у Уильяма Майклса и финал у Чарльза Майера, он стал чемпионом Игр и получил золотую медаль.

После этого, он стал профессионалом, на четыре года.

Бергер был евреем по национальности.

Член Международного еврейского спортивного зала славы (1985).

Примечания

Ссылки 

Боксёры США
Боксёры 1900-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1904 года
Члены Международного еврейского спортивного зала славы